Salpius ist der Familienname folgender Personen:

 Botho von Salpius (1823–1874), deutscher Jurist
 Wilhelm von Salpius (1785–1866), preußischer Generalmajor